Grave puede referirse a:

Pesado

Respetable
Sonido grave
Voz grave
Palabra grave, la que se acentúa en la penúltima sílaba (véase también acento grave).
Enfermedad grave, aquella que puede comprometer la vida.
Grave (unidad de masa), antecesora del kilogramo.
Graf, título nobiliario alemán correspondiente a conde.

Astronomía 
 Cráter lunar Grave

Personalidades 
 Jean Grave (1854-1939), militante anarquista francés.
 Dmitri Grave (1863-1939), matemático ruso.
 Iván Grave (1874-1960), científico y militar ruso.
 Robert Graves (1895-1985), escritor británico.
 Peter Graves (1926-2010), actor estadounidense.

Topónimos
Grave, municipio y ciudad en los Países Bajos.
La Grave, comuna y población de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos Alpes.

Televisión
Grave (Buffy the Vampire Slayer), el vigésimo segundo episodio de la sexta temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy la cazavampiros.

Enlaces externos